Carl Menger, (23 de febrer de 1840 - 26 de febrer 1921) fou el fundador de l'Escola Austríaca d'Economia.
 Karl Menger, (Viena, 13 de gener de 1902 - Highland Park, Illinois, 5 d'octubre de 1985). Fou un reconegut matemàtic.
 Esponja de Menger, conjunt fractal descrit per primera vegada en el 1926 per Karl Menger.